Geografia:
 Concord (Alabama), població estatunidenca
 Concord (Arkansas), població estatunidenca
 Concord (Califòrnia), població estatunidenca
 Concord (Carolina del Nord), població estatunidenca
 Concord (Geòrgia), població estatunidenca
 Concord (Illinois), població estatunidenca
 Concord (Kentucky), població estatunidenca
 Concord (Massachusetts), població estatunidenca
 Concord (Missouri), població estatunidenca
 Concord (Nebraska), població estatunidenca
 Concord (Nova Hampshire), població estatunidenca, capital de l'estat de Nova Hampshire
 Concord (Vermont), població estatunidenca
 West Concord (Minnesota), població estatunidenca
 New Concord, població estatunidenca a l'estat d'Ohio
 Altres:
 Batalles de Lexington i Concord, enfrontaments de la Guerra d'Independència dels Estats Units
 Concord, marca comercialitzada pel Grup Jané